Коптис (; от ) — род травянистых растений семейства , распространённый на Дальнем Востоке и в Северной Америке.

Ботаническое описание 
Многолетние травянистые растения. Корневища тонкие, разветвлённые, оранжевые, жёлтые или светло-коричневые, 0,5—2 мм толщиной; иногда со столонами. Листья очерёдные или чаще прикорневые, на длинных черешках, 3-раздельные или 5-раздельные; листочки яйцевидные или треугольные, края от пильчатых до зубчатых.

Цветки мелкие, актиноморфные, обоеполые и тычиночные или все обоеполые, одиночные или собраны по 2—4 в кистевидное соцветие (монохазий), до 3 см длиной (9 см при плодах); прицветники отсутствуют. Чашелистиков 5—7 (8), часто лепестковидные, белые, зеленовато-жёлтые или зелёные, рано опадающие, плоские, 4,2—11 мм длиной. Лепестков 5—7 (10 и более), короче чашелистиков, 2—7 мм длиной, зелёные, плоские или клобуковидные, с коготками и часто с нектарниками. Тычинок 10—60, голые; нити тонкие; пыльники широкоэллиптические; стаминодии отсутствуют. Пестиков 4—15, простые, сидящие на ножках; в каждом по 4—10 семязачатков; столбики изогнутые. Плод из свободных, продолговатых или эллиптических листовок, сидящих на ножках и образующих зонтиковидное соплодие. Семена от тёмно-коричневых до желтовато-коричневых, эллиптические, блестящие, от почти гладких до морщинистых. Хромосомы x=9.

Виды 
Род включает 14 видов:

Примечания

Литература 
 
 
 

Лютиковые
Флора Дальнего Востока
Флора Северной Америки